Ronny – calciatore brasiliano
 Ronny – film del 1931 diretto da Reinhold Schünzel
 Ronny – film del 1931 diretto da Roger Le Bon, Reinhold Schünzel
 Ronny – ipocoristico inglese del nome Rinaldo